

Cinema 
 L'Amour qui tue – film del 1908 diretto da Maurice de Féraudy
 L'Amour qui tue – film del 1911 diretto da Léonce Perret

Televisione 
 L'amour qui tue – film per la televisione del 1982 diretto da Laurent Heynemann